Eliasson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ulf Magnus Eliasson
 Uno H. Eliasson